Strana identity a demokracie, dříve Hnutí pro Evropu národů a svobody, je pravicová euroskeptická nacionalistická evropská strana. Jejím členem je od roku 2016 i česká Svoboda a přímá demokracie.

Členské strany

Reference 

Evropské politické strany
Politické strany založené roku 2014